Евлампьев:
 Евлампьев, Вячеслав Нилович (род. 1960) — советский футболист, российский тренер.
 Евлампьев, Юрий Нилович (род. 1966) — советский и российский футболист.